2 miejscowości w Polsce: 
 Raszewy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków 
 Raszewy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin